Egyptisch handbalteam (mannen)
Egyptisch handbalteam (vrouwen)